Chałupska – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Mogilno
 Chałupska – zniesiona nazwa osady w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Kluczbork